João de Portugal é o nome de vários reis, príncipes ou infantes portugueses. Entre eles:

 João I de Portugal
 João II de Portugal
 João III de Portugal
 João IV de Portugal
 João V de Portugal
 João VI de Portugal

Príncipes e infantes 
 João de Portugal (1160), filho de Afonso I de Portugal;
 João de Portugal (1326), filho de Afonso IV e de Beatriz de Castela;
 João de Portugal (1349), filho de Pedro I, o Cruel e de Inês de Castro;
 João I de Bragança, Duque de Bragança;
 João, Infante de Portugal (1400), filho de João I de Portugal;
 João de Coimbra, Infante de Portugal (1431), filho de Pedro, Duque de Coimbra;
 João, Duque de Viseu;
 João de Portugal (1451), filho do rei Afonso V de Portugal;
 João de Portugal (1626), Bispo de Viseu;
 João de Portugal (1763), filho da rainha Maria I de Portugal;
 João Manuel de Portugal (1537), filho do rei João III de Portugal;
 João de Bragança, Príncipe do Brasil, filho do rei Pedro II de Portugal;
 João de Bragança, Duque de Beja, filho da rainha Maria II de Portugal;
 João de Bragança (1821), filho do rei Pedro IV de Portugal.

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos